Eklund ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Eklund (1957–2010), schwedischer Schwergewichtsboxer
 Anne-Marie Eklund Löwinder (* 1957), schwedische Informationswissenschaftlerin
 Carl Robert Eklund (1909–1962), US-amerikanischer Ornithologe schwedischer Abstammung
 Catarina Eklund (* 1970), schwedische Biathletin
 Christina Eklund (* 1970), schwedische Biathletin
 Fredrik Eklund (* 1977), schwedischer Pornodarsteller und Unternehmer
 Gordon Eklund (* 1945), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor

 Jakob Eklund (* 1962), schwedischer Schauspieler
 Jason Eklund (* 1970), US-amerikanischer Folk- und Country-Musiker, Sänger und Songwriter

 Mia Eklund (* 1994), finnische Tennisspielerin
 Michael Eklund (* ?), kanadischer Schauspieler
 Mikael Eklund (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Nathalie Eklund (* 1992), schwedische Skirennläuferin
 Niklas Eklund (* 1969), schwedischer Trompeter
 Ove Eklund (* 1946), schwedischer Fußballspieler
 Patrik Eklund (* 1978), schwedischer Filmregisseur

 Per-Erik Eklund (* 1963), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Peter Clay Eklund (1945–2009), US-amerikanischer Physiker
 Sanna Eklund (* 1987), schwedische Biathletin
 Sigvard Eklund (1911–2000), schwedischer Wissenschaftler, zweiter Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation
 Simon Eklund (* 1996), schwedischer Skispringer
 Staffan Eklund (* 1961), Teamchef der schwedischen Biathlon-Nationalmannschaft
 Thom Eklund (* 1958), schwedischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär

Sonstiges:
 Eklund-Inseln, Inselgruppe in der Antarktis

Siehe auch:
 Ekelund
 Ecklund